«Manhattan» puede hacer referencia a:

Lugares 
Manhattan, isla en el estado de Nueva York y principal de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.
Manhattan, villa del estado de Illinois.
Manhattan, ciudad del estado de Kansas.
Manhattan, pueblo del condado de Montana.
Manhattan, área no incorporada del estado de Nevada.

Música 
Manhattan (1982), álbum de Art Farmer.
Manhattan (1925), canción del musical The Garrick Gaieties, integrante de Great American Songbook.
Manhattan, canción del álbum Guapa de la Oreja de Van Gogh.
Manhattan Skyline, canción del álbum Scoundrel Days de a-ha.
The Manhattan Transfer, grupo.

Además 
 Geometría_del_taxista, distancia Manhattan, cálculo de la distancia entre dos puntos.
 Manhattan (cóctel), elaborado a base de whisky y vermú.
 Manhattan (película), película estadounidense de 1979 dirigida por Woody Allen.
 Proyecto Manhattan, proyecto estadounidense de desarrollo de la bomba atómica durante la segunda guerra mundial.
 Doctor Manhattan, personaje de Watchmen.